Szthenelosz argoszi király, Perszeusz és Androméda fia, Mükéné és Argosz királya.
 Szthenelosz, Melasz és Tüdeusz fia.
 Szthenelosz liguriai király, Küknosz apja, felesége Klümené.
 Szthenelosz, Androgeósz minószi királyfi fia, Héraklész Parosz szigetén beválasztotta társai közé
 Szthenelosz, Aktór fia, Héraklész amazonok elleni hadjáratának résztvevője
 Szthenelosz, Kapaneusz és Euadné fia, az epigonok egyike. Diomédész társa és kocsihajtója, a trójai falóban elrejtőző egyik katona.
 Szthenelosz, Aigüptosz és Türia fia.
 Szthenelosz, Gelanor apja.
 Szthenelosz, Kteatosz fia, Helené egyik kérője.

Lásd még: 3794 Sthenelos kisbolygó